Појам Двери може да означава:

 Врата
 Царске двери – средња врата на иконостасу у православној цркви
 Српски покрет Двери – парламентарни политички покрет у Србији